Евге́ний Ники́тин:
 Никитин, Евгений Владимирович (род. 1937) — советский тренер по фигурному катанию.
 Никитин, Евгений Игоревич (род. 1973) — российский оперный певец.
 Никитин, Евгений Олегович (род. 1993) — белорусский футболист.
 Никитин, Евгений Руфимович (род. 1957) — советский, белорусский и российский артист.
 Никитин, Евгений Сергеевич (род. 1981) — российский поэт.